Els 400 metres lliures masculí es van celebrar entre el 28 de juliol de 2013 al Palau Sant Jordi a Barcelona.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
NR: Rècord Nacional

Sèries

Final

Referències 

Campionat del Món de natació de 2013